Istočno navareško narječje  (baskijski: Ekialde Nagar euskalkia) je izumrlo narječje baskijskog jezika koje se govorilo u Navari u Španjolskoj.  Uključivalo je dva podnarječja: salazarsko i ronkalsko.

Ime je predložio jezikoslovac Koldo Zuazo, u novoj klasifikaciji baskijskih dijalekata objavljenoj 2004. godine. Kasnije, kada je zadnji govornik (salazarskog) umrlo početkom 21. stoljeća, Zuazo je istočni navarski maknuo s popisa živih narječja.

Usporedba

Izvori 

Baskijski dijalekti